Méan bezeichnet:

 Méan Motor Engineering, ehemaliger belgischer Automobilhersteller

Méan ist der Familienname folgender Personen:

 Franciscus-Antonius de Méan (1756–1831), Fürstbischof von Lüttich und Erzbischof von Mecheln